«Best Friend» — сингл американського репера 50 Cent із саундтреку фільму «Розбагатій або помри» (на релізі присутня версія без Olivia) та скасованого студійного альбому співачки Behind Closed Doors. Трек з її участю також увійшов до саундтреку відеогри 50 Cent: Bulletproof під назвою «Best Friend (Remix)».

Використаний семпл: «Silly Wasn't I?» Валері Сімпсон з альбому Valerie Simpson (1972). Композиція містить посилання на приспів «Just a Friend» Біза Маркі. На трек існує відеокліп. Пісню можна почути у вищезазначеній стрічці з іншим бітом «The Bridge Is Over» KRS-One.

Чартові позиції

Посилання 

Сингли 2006
Пісні 50 Cent